Мона́кино — название населённых пунктов в России:

 Монакино — село в Партизанском районе Приморского края.
 Монакино — село в Уссурийском городском округе Приморского края.